Александр Иванович Шаргунов (род. 31 декабря 1940, посёлок Труд № 4, Нагорский район, Кировская область) — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей, настоятель московского храма святителя Николая в Пыжах, глава комитета «За нравственное возрождение Отечества». Отец писателя Сергея Шаргунова.

Биография 
В 1958—1960 учился на журфаке УрГУ, откуда был отчислен «за пьянство и преклонение перед иностранщиной». В 1961 году поступил в Московский государственный педагогический институт иностранных языков имени М. Тореза, который окончил в 1967 году (владеет свободно английским и французским языками). Занимался поэтическими переводами.

В 1965 году принял крещение.

С 1967 по 1968 год работал переводчиком в Госконцерте. С 1971 по 1975 год работал в Загранпатенте при комитете по изобретениям СССР.

С 1974 года по 1976 год прислуживал в московском храме Рождества Иоанна Предтечи на Пресне. Именно в период пономарства в этом храме, настоятелем которого был протоиерей Николай Ситников, Александр Шаргунов окончательно определил свой дальнейший путь.

В 1976 году, сдав экзамены за 1-й и 2-й классы, был принят в 3-й класс Московской духовной семинарии. По окончании 3-го класса сдал экзамены за 4-й класс и был принят на первый курс Московской духовной академии (МДАиС) в 1977 году.

27 марта 1977 года был рукоположён в сан диакона, а 21 мая того же года и в сан священника.

В 1978 года под давлением жизненных обстоятельств, прежде всего пастырского служения, перевёлся на заочное обучение. Служил в храме во имя иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке.

В 1982 году окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия, защитив диссертацию на тему: «Догмат в христианской жизни».

В 1986 году был возведён в сан протоиерея.

С 1 сентября 1989 года — преподаватель Московской духовной академии и семинарии. В эти годы он преподавал Священное Писание и одновременно занимался активной общественной деятельностью.

Был сторонником канонизации Николая II и его семьи, критиковал «сергианство» и советскую власть.

В 1991 году назначен настоятелем храма во имя святителя Николая Чудотворца в Пыжах.

1 февраля 1992 года уволен из Московской духовной академии и семинарии (МДАиС) «в связи с пастырским служением». Однако после освобождения от должности ректора епископа Александра (Тимофеева) 1 сентября 1992 года восстановлен в должности преподавателя Священного Писания Нового Завета в МДАиС.

Резко обличал разгон Верховного Совета России в октябре 1993 года.

В апреле 1994 года создал Общественный комитет «За нравственное возрождение Отечества» и занял в нём пост председателя (члены — писатели Валентин Распутин, Владимир Крупин, Василий Белов, певица Лина Мкртчян и другие общественные деятели; заместитель председателя — священник РПЦЗ (позднее РПЦЗ(В)) Стефан Красовицкий).

На президентских выборах 1996 года поддержал Геннадия Зюганова «как лидера всех нравственно-здоровых сил общества», в связи с чем публицист Максим Соколов выступил с резкой критикой его взглядов, охарактеризовав их как «хлыстовское вероучение, издавна мимикрировавшее под христианство».

В январе 2003 году, по утверждению ряда СМИ, организовал разгром художественной выставки «Осторожно, религия!».

Выступил против канонизации Иоанна Грозного и Григория Распутина. Сторонник канонизации Евгения Родионова.

Отец Александр регулярно выступал с проповедями на православном радио «Радонеж», в журнале «Русский Дом» отвечает на письма читателей, является составителем шести сборников «Чудеса Царственных Мучеников», автором многочисленных книг.

7 апреля 2012 года в храме Христа Спасителя патриархом Кириллом в числе других священнослужителей был удостоен права ношения митры.

Указом патриарха Кирилла за усердное служение Церкви к празднику Святой Пасхи 2021 года был удостоен богослужебно-иерархической награды — права служения Божественной литургии с отверстыми Царскими вратами до «Херувимской песни».

Публикации 

 Празднество в Скорбященском храме в Москве // Журнал Московской Патриархии. — 1979. — № 2. — С. 12.
 Догмат в христианской жизни // Троицкое слово. — 1990. — № 3. — С. 14—25.
 О милосердном самарянине (в Неделю 25-ю по Пятидесятнице (Лк. 10, 25-37)) // Журнал Московской Патриархии. — 1990. — № 7. — С. 51—52.
 O милосердном самарянине // Лоза: сборник. Вып. 2. — Вильнюс: Виленско-Литовская епархия, 1991. — 100 с. — С. 29—34
 Только любовь зряча: О христианском воспитании детей // Детская литература. — 1990. — № 12. — C. 4—7.
 Пастыри Церкви о проповеди // Журнал Московской Патриархии. — 1991. — № 1. — С. 54—55.
 «Когда я немощен, тогда силен» // Литературное обозрение. — 1991. — № 4. — С. 22—25.
 «Когда я немощен, тогда силен» (Заметки на полях «Жития преподобного Сергия» Екатерины II) // Православная беседа. — 1992. — № 8—9. — С. 38—41.
 Меч херувимский (догмат в христианской жизни) // Журнал Московской Патриархии. — 1994. — № 4. — С. 24—32.
 Слово на праздник Рождества Пресвятой Богородицы // Журнал Московской Патриархии. — 1995. — № 9-10. — С. 58—59.
 Слово в день памяти новых мучеников и исповедников Российских // Новый мученик за Христа воин Евгений. — М.: Издат. дом «Новая книга», 1995. — 61 с. — ISBN 5-7850-1868-1
 О 136-м псалме // Москва, 1996, февраль. — М.: [б. и.], 1996. — 224 с. — С. 186—187
 Предисловие // Бехтеев С. Песни русской скорби и слез. — М.: Новая книга, 1996. — 80 с. — ISBN 5-7850-0024-5
 Невидение духовной реальности (ответ профессору А. И. Осипову) // Русский вестник. — 1998. — № 44-45.
 О значении канонизации Царственных мучеников // Не прикасайтесь Помазанным Моим: летопись мироточивой иконы Царя Мученика Николая II Александровича / авт.-сост. А. В. Дьякова; [авт. предисл. протоиерей Александр Никулин]. — СПб.: Знаки, 2001. — 532 с. — 10 000 экз. — ISBN 5-93113-006-3.
 О духовном дневнике протоиерея Григория Пономарева // Печаль ваша в радость будет. — М.: Русскiй Хронографъ, 2003. — 446 с. — ISBN 5-85134-038-X
 Послесловие // Святой Николай Чудотворец. Современные чудеса: светлой памяти старца Николая Гурьянова с острова Залита. — СПб.: Издательский дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2003. — 285 с. — (Великие святые). — 5000 экз. — ISBN 5-7654-2428-7, ISBN 5-94846-098-3.
 Она была щедро одарена жизнью // Встреча: Культурно-просветительская работа. — 2004. — № 9. — С. 34—35.
 7 апреля Благовещение Пресвятой Богородицы // Русский дом : журн. — 2005. — № 4. — С. 2-3
 Святой Патриарх : 7 апреля // Русский дом. — 2005. — № 4. — С. 4-6
 Ее душа была истинно русской : 22 апреля // Русский дом. — 2005. — № 4. — С. 48-49
 Архиепископ Марсель Лефевр. Вступительная статья // Они предали Его: От либерализма к отступничеству. — СПб.: Изд-во «Владимир Даль», 2007. — 350 с.
 О Церкви, России, нравственном мире // О блудной страсти: святые отцы и современные пастыри о грехе плотской нечистоты. — СПб.: Сатис: Держава, 2008. — 140 с.
 Вместе с Ангелами // Русский дом. — 2009. — № 11. — С. 2-3.
 Суд об Отечестве нашем // Русский дом. — 2009. — N 11. — С. 6
 Грех // Русский дом. — 2010. — № 3. — С. 6-7
 Суббота Акафиста // Русский дом. — 2010. — № 3. — С. 17
 Между толерантностью и любовью : (о нашем миссионерстве) // Москва. — 2010. — № 8. — С. 228—231
 «Тело я, и ничего больше» // Москва. — 2010. — № 11. — С. 224—226
 Перед выбором, решающим все // Русский дом. — 2010. — № 10. — С. 4-5
 Пантелеимон значит всемилостивый // Русский дом. — 2010. — № 11. — С. 49
 Святой, который любит всех радовать // Русский дом. — 2010. — № 12. — С. 4-5
 Мы крещены его крещением // Русский дом. — 2011. — № 1. — С. 3
 Долг и любовь // Русский дом. — 2011. — № 2. — С. 12-13
 «Обезьяна бога» // Русский дом. — 2011. — № 2. — С. 44-45
 Жизнь со Христом // Русский дом. — 2011. — № 3. — С. 6-7
 Бог сходит с небес // Русский дом. — 2011. — № 4. — С. 2
 Пасха Христова принадлежит всем // Русский дом. — 2011. — № 4. — С. 3
 Хорошо умереть на Пасху // Русский дом. — 2011. — № 4. — С. 6-7
 Чудеса царственных мучеников // Славянка. — 2011. — № 4 (34). — С. 32-37
 Макиавелли святой государь Николай II // Русский дом. — 2011. — № 5. — С. 22-23
 Восхождение к Богу // Русский дом. — 2011. — № 5. — С. 38-39
 Грех как норма и первородный грех // Русский дом. — 2011. — № 7. — С. 30-31
 Сила заступничества пречистой : 21 сентября — Рождество Пресвятой Богородицы // Русский дом. — 2011. — № 9. — С. 2
 «Кресту твоему поклоняемся, Владыко»: 27 сентября — Воздвижение Креста Господня // Русский дом. — 2011. — № 9. — С. 3
 Уроки святого Иоанна Предтечи : 11 сентября — усекновение главы Крестителя Господня Иоанна // Русский дом. — 2011. — № 9. — С. 6
 Тайна Всемилостивого заступничества : 14 октября — Покров Пресвятой Богородицы // Русский дом. — 2011. — № 10. — С. 2-3
 Космический мираж // Русский дом. — 2011. — № 10. — С. 32-33
 Высота Христовой победы // Русский дом. — 2011. — № 6. — С. 2
 «Ты ли тот, который должен придти?» // Русский дом. — 2011. — № 6. — С. 3
 Источник воды живой // Русский дом. — 2011. — № 6. — С. 5
 Человек родился в мир : 7 июля — Рождество Предтечи и Крестителя Господня Иоанна // Русский дом. — 2011. — № 7. — С. 2-3
 Узнать истину и жить по ней : 12 июля — память святых первоверховных апостолов Петра и Павла // Русский дом. — 2011. — № 7. — С. 4
 Царство Божие, пришедшее в силе // Русский дом. — 2011. — № 8. — С. 2
 Быть христианином — значит следовать за Христом / Протоиерей Александр Шаргунов // Русский дом. — 2011. — № 8. — С. 3
 Заря церкви торжествующей // Русский дом. — 2011. — № 8. — С. 37
 «Господь мой и Бог мой» : 19 октября — память апостола Фомы // Русский дом. — 2011. — № 10. — С. 43
 «Ускорим на молитву и потщимся на покаяние»: 4 ноября — праздник Казанской иконы Божией Матери // Русский дом. — 2011. — № 11. — С. 2
 Безчисленны имена усопших : 5 ноября — Димитриевская родительская суббота // Русский дом. — 2011. — № 11. — С. 3
 Радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах : 21 ноября — Собор Архангела Михаила // Русский дом. — 2011. — № 11. — С. 24-25
 Введение в тайну Рождества Христова / Протоиерей Александр Шаргунов // Русский дом. — 2011. — № 12. — С. 2
 Человек, который готов занять второстепенное место // Русский дом. — 2011. — № 12. — С. 3
 Час опасности — час истины // Русский дом. — 2011. — № 12. — С. 38
 Предисловие // Летопись жизни и деятельности Благоверной Великой Княгини Елисаветы Феодоровны, основательницы Марфо-Мариинской обители милосердия, в хронике событий. — М., 2011. — 614 с.
 Праздник света // Русский дом. — 2012. — № 2. — С. 2
 Блаженны изгнанные правды ради // Русский дом. — 2012. — № 2. — С. 3
 Кто из них первый? // Русский дом. — 2012. — № 2. — С. 36-37
 Призвание к служению: 4 марта — Торжество Православия // Русский дом. — 2012. — № 3. — С. 2-3
 Не только Царство Божие, но и правда Его // Русский дом. — 2012. — № 3. — С. 32-33
 Великий пост — время врачевания // Русский дом. — 2012. — № 3. — С. 46-47
 О верности кресту Христову: о подвиге убиенного воина Евгения Родионова // Православная беседа. — 2012. — № 3. — С. 44-47
 Заря Пасхи и дня Господня: 7 апреля — Благовещение Пресвятой Богородицы. Лазарева суббота // Русский дом. — 2012. — № 4. — С. 2
 Царь славы : 8 апреля — Вход Господень в Иерусалим // Русский дом. — 2012. — № 4. — С. 3
 После того, что мы пережили в пасхальную ночь // Русский дом. — 2012. — № 4. — С. 6
 Ходатаи за землю Русскую // Славянка. — 2012. — № 4 (40). — С. 26-29
 Путеводный свет // Русский дом. — 2012. — № 5. — С. 2
 «Иоанническая письменность» // Русский дом. — 2012. — № 5. — С. 3
 «Мы видим, потому что Бог видит нас» // Русский дом. — 2012. — № 5. — С. 4-5
 «Красота греха» и современная культура // Православная беседа. — 2012. — № 5. — С. 87-91
 «Красота греха» и современная культура // Москва. — 2012. — № 11. — С. 226—231
 Вдохновимся мужеством наших святых // Русский дом. — 2012. — № 6. — С. 3
 Хотя Русь была призвана ко Христу последней : 17 июня // Русский дом. — 2012. — № 6. — С. 14-15
 «Скажи нам, когда это будет»: к слухам о конце света // Православная беседа. — 2012. — № 6. — С. 66-69
 Восхождение к тайне креста и любви // Русский дом. — 2012. — № 7. — С. 4-5
 Святой Архиерей // Русский дом. — 2012. — № 7. — С. 38-39
 Человек рождается, чтобы соединиться с богом // Русский дом. — 2012. — № 7. — С. 2
 Путь, ведущий на небо // Русский дом. — 2012. — № 8. — С. 2
 Самый великий подвиг для христианина // Русский дом. — 2012. — № 8. — С. 4-5
 Тайна смерти в свете Богородичной Пасхи // Русский дом. — 2012. — № 8. — С. 43
 Экстремизм и сатанизм — наш общий враг // Москва. — 2012. — № 8. — С. 230—236
 Божия Матерь ходатайствует за нас // Русский дом. — 2012. — № 9. — С. 2
 Все его слова как одно слово — Любовь // Русский дом. — 2012. — № 9. — С. 38
 Праздник славы Креста // Русский дом. — 2012. — № 9. — С. 39
 Чтобы никто не отчаивался в своих грехах // Русский дом. — 2012. — № 10. — С. 3
 С Богом! // Русский дом. — 2012. — № 10. — С. 14
 Любовь ко Христу — благая часть // Русский дом. — 2012. — № 10. — С. 34
 «Красота греха» и современная культура // Русский дом. — 2012. — № 10. — С. 42-44
 «Тайна благочестия» и «тайна беззакония» // Русский дом. — 2013. — № 1. — С. 2
 Между толерантностью и любовью // Русский дом. — 2013. — № 2. — С. 4-5
 Как исполнить всю правду // Русский дом. — 2013. — № 1. — С. 3
 Тайна послушания // Русский дом. — 2013. — № 1. — С. 34-35
 Праздник света // Русский дом. — 2013. — № 2. — С. 2
 Кто более угоден Богу? // Русский дом. — 2013. — № 2. — С. 39
 Чудо Державной иконы // Русский дом. — 2013. — № 3. — С. 8-9
 «Скажите нам, когда это будет» // Русский дом. — 2013. — № 3. — С. 24-25
 «Да будет мне по слову твоему» // Русский дом. — 2013. — № 4. — С. 2
 Дар Божий: 400 лет со дня благословения на царство династии Романовых // Русский дом. — 2013. — № 3. — С. 2-3
 Мы твой виноградник, Господи / Протоиерей Александр Шаргунов // Русский дом. — 2013. — № 4. — С. 36-37
 Что значит Бог для нас / Протоиерей Александр Шаргунов // Русский дом. — 2013. — № 4. — С. 3
 Надеющиеся на Господа не постыдятся // Русский дом. — 2013. — № 5. — С. 2-3
 Праздник победы, одержанной на Кресте. Свершилось! // Русский дом. — 2013. — № 5. — С. 4-5
 Царь — тот, кто мешает // Русский дом. — 2013. — № 5. — С. 43
 Долг и любовь: памяти протоиерея Анатолия Чистоусова // Москва. — 2013. — № 2. — С. 235—237
 Время ожидания // Русский дом. — 2013. — № 6. — С. 2
 Со страхом и трепетом преклоним колена // Русский дом. — 2013. — № 6. — С. 3
 Чтобы все стали учениками Христовыми // Русский дом. — 2013. — № 6. — С. 32-33
 Врата ада не одолеют Церковь // Русский дом. — 2013. — № 7. — С. 2-3
 Пойте Богу разумно // Русский дом. — 2013. — № 7. — С. 5
 Новая слава Христова в Церкви // Русский дом. — 2013. — № 7. — С. 20-21
 Господь посылает впереди Себя лучшего из людей // Русский дом. — 2013. — № 9. — С. 2
 Если бы Она не родилась // Русский дом. — 2013. — № 9. — С. 3
 Пути церкви и судьбы человечества // Русский дом. — 2013. — № 9. — С. 2
 Толерантное сопротивление? // Русский дом. — 2013. — № 9. — С. 48
 Они принадлежат той же Церкви, что и мы // Русский дом. — 2013. — № 11. — С. 2
 Если бы дано нам было увидеть свою жизнь со стороны вечности // Русский дом. — 2013. — № 11. — С. 3
 Возвращение к Ницше? // Русский дом. — 2013. — № 11. — С. 38-39
 Из чего рождаются гонения на церковь // Москва. — 2013. — № 11. — С. 232—233
 О воспитании детей / Протоиерей Александр Шаргунов // Русский дом. — 2013. — № 12. — С. 2-3
 Смысл истории // Русский дом. — 2013. — № 12. — С. 17
 Приглашение на царский пир // Русский дом. — 2013. — № 12. — С. 34-35
 О трех тайнах спасения, возвещаемых ангелами рождественской ночи // Русский дом. — 2014. — № 1. — С. 2
 Духом святым и огнем // Русский дом. — 2014. — № 1. — С. 30
 С этой минуты нам принадлежит вечность // Русский дом. — 2014. — № 2. — С. 2
 Иметь не только вид благочестия, но более всего — силу его // Журнал Московской Патриархии. — 2014 — № 2. — С. 68-69.
 * С этой минуты нам принадлежит вечность // Русский дом. — 2014. — № 2. — С. 2
 Путь к великому посту // Русский дом. — 2014. — № 2. — С. 6-7
 Знамение абсолютной любви Бога к нам // Русский дом. — 2014. — № 3. — С. 3
 Перед сиянием света Благовещения // Русский дом. — 2014. — № 4. — С. 2-3
 Прощенная грешница // Русский дом. — 2014. — № 4. — С. 4-5
 Для чего был создан мир // Русский дом. — 2014. — № 4. — С. 27
 Как узнать от Бога ли учение Христово? // Русский дом. — 2014. — № 5. — С. 3
 «Посмотрите, что Он сделал со мною!» // Русский дом. — 2014. — № 5. — С. 32-33
 Троица — столица праздников // Русский дом. — 2014. — № 6. — С. 2-3
 У рая нет дверей // Русский дом. — 2014. — № 6. — С. 6
 Мы все — царственное священство // Русский дом. — 2014. — № 6. — С. 22
 Три разных участия в празднике // Русский дом. — 2014. — № 7. — С. 2
 Все, что нужно иметь, — прощение и любовь // Русский дом. — 2014. — № 7. — С. 3
 Лжепророки, определившие XX век // Русский дом. — 2014. — № 7. — С. 7
 Для чего дается нам гора Преображения // Русский дом. — 2014. — № 8. — С. 2
 В Богородичную Пасху, как на Пасху Господню // Русский дом. — 2014. — № 8. — С. 3
 Два «мировых порядка» // Русский дом. — 2014. — № 8. — С. 13-15; № 9. — С. 9-11
 Первая из искупленных Господом // Русский дом. — 2014. — № 9. — С. 2
 Крест воздвигается над миром // Русский дом. — 2014. — № 9. — С. 3
 Молитва Предтечи // Русский дом. — 2014. — № 9. — С. 24
 Новый ритм времени // Русский дом. — 2014. — № 10. — С. 3
 «Когда я немощен, тогда силен» // Русский дом. — 2014. — № 10. — С. 28-29; № 11. — С. 30-31
 Церковь не может отделить себя от боли мира // Русский дом. — 2014. — № 10. — С. 34-35
 На чем основан град Москва // Русский дом. — 2014. — № 11. — С. 2-3
 Именование и образ нашей Церкви // Русский дом. — 2014. — № 11. — С. 4
 «Видел сатану, спадшего с неба, как молнию» // Русский дом. — 2014. — № 11. — С. 22
 Православная культура и современная массовая культура : о новой книге протоиерея Александра Шаргунова // Москва. — 2015. — № 4. — С. 226—233
 Благодатная связь поколений // Русский дом. — 2014. — № 12. — С. 2
 За две недели до Рождества Христова // Русский дом. — 2014. — № 12. — С. 3
 Раскрытие тайны Воплощения Христова // Русский дом. — 2014. — № 12. — С. 32-33
 Снова сияет звезда Вифлеема // Русский дом. — 2015. — № 1. — С. 2-3
 Родословная Христа неотделима от нашей // Русский дом. — 2015. — № 1. — С. 4
 Истинное основание нашей правды // Русский дом. — 2015. — № 1. — С. 34
 Радость, исходящая от Креста // Русский дом. — 2015. — № 3. — С. 3
 Лучшая часть // Русский дом. — 2015. — № 3. — С. 30
 Между началом и концом — середина // Русский дом. — 2015. — № 3. — С. 31
 «Боже! Будь милостив ко мне грешнику!» // Русский дом. — 2015. — № 2. — С. 2
 Этот праздник будет продолжаться до Страшного Суда // Русский дом. — 2015. — № 2. — С. 3
 Не отвергающий зло отвергает Божие прощение // Русский дом. — 2015. — № 2. — С. 27
 Имя его — благодать // Русский дом. — 2015. — № 7. — С. 2
 Благовестники воскресшего Христа // Русский дом. — 2015. — № 7. — С. 3
 «Здесь начало истории Русской Церкви» : 1000 лет назад, почил святой равноапостольный великий князь Владимир Креститель // Русский дом. — 2015. — № 7. — С. 18-19
 Время ожидания // Русский дом. — 2015. — № 5. — С. 2
 Жизнь явилась, и мы видели ее // Русский дом. — 2015. — № 5. — С. 3
 «Кто согрешил: он или родители его?» // Русский дом. — 2015. — № 5. — С. 26
 Дар благодати не устраняет горьких скорбей // Русский дом. — 2015. — № 8. — С. 2
 Ее любовь и дела Ее любви непрестанно возрастают // Русский дом. — 2015. — № 8. — С. 3
 Первый луч радости, которая будет всем людям // Русский дом. — 2015. — № 9. — С. 2
 Знамение Царства Христова // Русский дом. — 2015. — № 9. — С. 3
 И тот, и этот хлеб // Русский дом. — 2015. — № 10. — С. 8
 Избавительница от безбожия // Русский дом. — 2015. — № 10. — С. 45
 Искать звезду, которая ведет ко Христу // Русский дом. — 2015. — № 11. — С. 2
 Не существует ничейного поля // Русский дом. — 2015. — № 11. — С. 3
 Зов Божий // Русский дом. — 2015. — № 12. — С. 2
 Нечаянная радость благодарения // Русский дом. — 2015. — № 12. — С. 3
 Отрада и Утешение // Русский дом. — 2016. — № 2. — С. 2
 Преодоление главного искушения // Русский дом. — 2016. — № 2. — С. 3
 Встреча с Богом : 15 февраля — Сретение Господне // Русский дом. — 2016. — № 2. — С. 6-7
 Страшный Суд уже начался // Русский дом. — 2016. — № 3. — С. 2
 Время Великого поста // Русский дом. — 2016. — № 3. — С. 3
 Безконечная минута молчания : 15 марта — годовщина смерти Валентина Григорьевича Распутина // Русский дом. — 2016. — № 3. — С. 22-23
 Глубина любви должна быть испытана // Русский дом. — 2016. — № 4. — С. 2
 От этого ответа зависело все // Русский дом. — 2016. — № 4. — С. 3
 Праздник победителей смерти // Русский дом. — 2016. — № 5. — С. 2-3
 Апостол благодати и любви // Русский дом. — 2016. — № 5. — С. 27
 Время ожидания // Русский дом. — 2016. — № 6. — С. 3
 Дух дышит, где хочет // Русский дом. — 2016. — № 6. — С. 4
 Благодать нового рождения // Русский дом. — 2016. — № 7. — С. 2
 Где сейчас наша главная святыня // Русский дом. — 2016. — № 7. — С. 28-29
 Тайна света Христова // Русский дом. — 2016. — № 8. — С. 2
 Переход от смерти к жизни // Русский дом. — 2016. — № 8. — С. 3
 Наши иконы не «мемориальные доски» // Русский дом. — 2016. — № 8. — С. 26
 Радости первый луч // Русский дом. — 2016. — № 9. — С. 2
 Знак особого благоволения Божия // Русский дом. — 2016. — № 9. — С. 3
 «Боже, будь со мною!» : 14 сентября 1916 // Русский дом. — 2016. — № 9. — С. 22-23
 Русский праздник Покров // Русский дом. — 2016. — № 10. — С. 2
 Лучшая часть // Русский дом. — 2016. — № 10. — С. 3
 Знамение нашего спасения // Русский дом. — 2016. — № 11. — С. 2
 Икона Рождественского поста // Русский дом. — 2016. — № 11. — С. 3
 Со святыми упокой : 5 ноября — Димитровская родительская суббота // Русский дом. — 2016. — № 11. — С. 43
 Наше восхождение во Святое Святых // Русский дом. — 2016. — № 12. — С. 2
 Церковь всегда будет нуждаться в таких пастырях : 19 декабря — день памяти святителя и чудотворца Николая // Русский дом. — 2016. — № 12. — С. 34
 Сам Господь даст вам знамение // Русский дом. — 2016. — № 12. — С. 40
 На реках Вавилонских // Русский дом. — 2017. — № 2. — С. 2
 Торжество смирения // Русский дом. — 2017. — № 2. — С. 3
 Пограничная застава между Богом и человеком // Русский дом. — 2017. — № 2. — С. 25
 Время Великого поста // Русский дом. — 2017. — № 3. — С. 2
 Свет надежды в мире отчаяния // Русский дом. — 2017. — № 3. — С. 3
 Чудо божественной благодати : 5 марта — Торжество Православия // Русский дом. — 2017. — № 3. — С. 28-29
 Из какого дерева вырастают наши ваии // Русский дом. — 2017. — № 4. — С. 2
 «Да воскреснет Бог и расточатся врази Его!» // Русский дом. — 2017. — № 4. — С. 3
 Новое начало, которому не будет конца // Русский дом. — 2017. — № 4. — С. 32
 В свете этой звезды // Русский дом. — 2017. — № 1. — С. 2
 Мы родились от Бога // Русский дом. — 2017. — № 1. — С. 3
 Сын Божий и Сын человеческий // Русский дом. — 2017. — № 1. — С. 38
 Тот, кто мог устоять у Креста Христова // Русский дом. — 2017. — № 5. — С. 2
 Превыше неба // Русский дом. — 2017. — № 5. — С. 3
 Путь славы : 13 мая — день убиения иерея Игоря Розина // Русский дом. — 2017. — № 5. — С. 26-27
 Здесь рождается Церковь // Русский дом. — 2017. — № 6. — С. 2
 Какое разделение совершает Христос // Русский дом. — 2017. — № 6. — С. 3
 Воспринять святость наших святых и передать ее другим // Русский дом. — 2017. — № 6. — С. 25
 Так подобает Церкви войти во славу Божию // Русский дом. — 2017. — № 7. — С. 2
 Почему Господь избрал просветителем Руси такого человека? // Русский дом. — 2017. — № 7. — С. 3
 Кто не любит Бога, не может быть мучеником // Русский дом. — 2017. — № 7. — С. 12-13
 Молитва на горе Фаворской // Русский дом. — 2017. — № 8. — С. 2
 Совершенная красота // Русский дом. — 2017. — № 8. — С. 3
 Сила исповеднической молитвы : к 20-летию со дня кончины протоиерея Григория Пономарева // Русский дом. — 2017. — № 10. — С. 10-11 : портр. . — ISSN 1990-9802
 Величие и красота человеческой жизни // Русский дом. — 2017. — № 9. — С. 2
 Почему Крест Христов для одних — соблазн, а для других — безумие? // Русский дом. — 2017. — № 9. — С. 3
 Дело Христово проходит испытание в мире : слово в день памяти мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии // Русский дом. — 2017. — № 9. — С. 32-33
 Праздник Церкви небесной и земной // Русский дом. — 2017. — № 11. — С. 2
 От «Происхождения видов» до «улучшения человека» // Русский дом. — 2017. — № 11. — С. 14-15
 В скорбях и печалях // Русский дом. — 2017. — № 12. — С. 2
 Ради любви к миру // Русский дом. — 2017. — № 12. — С. 3
 Бог в нашей жизни // Русский дом. — 2017. — № 12. — С. 31
 Знамение Богомладенца // Русский дом. — 2018. — № 1. — С. 2
 Божие благоволение // Русский дом. — 2018. — № 1. — С. 3
 К ликованию о Рождестве // Русский дом. — 2018. — № 1. — С. 30
 Одно внешнее исповедание не спасает // Русский дом. — 2018. — № 2. — С. 3
 Возвращение грешника // Русский дом. — 2018. — № 2. — С. 32-33
 «Да» и «нет» Креста Господня // Русский дом. — 2018. — № 3. — С. 2
 Предел нашей беды — Божий час // Русский дом. — 2018. — № 3. — С. 3
 Сугубая похвала Пречистой : 24 марта — похвала Пресвятой Богородицы // Русский дом. — 2018. — № 3. — С. 40
 Преддверие Креста и Воскресения // Русский дом. — 2018. — № 4. — С. 2
 В Благовещении — тайна Великой Субботы // Русский дом. — 2018. — № 4. — С. 3
 На всех языках человеческих и ангельских Христос Воскресе!: 8 апреля — Светлое Христово Воскресение. Пасха // Русский дом. — 2018. — № 4. — С. 7
 Наша жизнь сокрыта со Христом в Боге // Русский дом. — 2018. — № 5. — С. 2
 Прежде чем говорить о восстановлении православной монархии : 18 мая 1868 года, 150 лет назад, родился император Николай II // Русский дом. — 2018. — № 5. — С. 18-20
 Дыхание жизни Божественной: 27 мая — День Святой Троицы, пятидесятница // Русский дом. — 2018. — № 5. — С. 27
 Облако свидетелей // Русский дом. — 2018. — № 6. — С. 2
 Отказ от покаяния — самый страшный грех // Русский дом. — 2018. — № 6. — С. 3
 Мы принадлежим Апостольской церкви // Русский дом. — 2018. — № 7. — С. 2
 Век без Царя // Русский дом. — 2018. — № 7. — С. 18-21
 Три великих праздника по дару чудотворной иконы // Русский дом. — 2018. — № 7. — С. 35
 Как совершается наше спасение // Русский дом. — 2018. — № 8. — С. 2
 Общее воскресение предваряя // Русский дом. — 2018. — № 8. — С. 3
 Не человеческое, а Божие дело: 6 августа — память Святых благоверных князей Бориса и Глеба // Русский дом. — 2018. — № 8. — С. 37
 Последнее испытание Предтечи // Русский дом. — 2018. — № 9. — С. 2
 Слава Божией Матери // Русский дом. — 2018. — № 9. — С. 3
 Нас ради человек // Русский дом. — 2018. — № 9. — С. 15
 Законна власть закона, а не власть силы: 3-4 октября — 25 лет со дня расстрела дома Советов // Русский дом. — 2018. — № 10. — С. 2-4
 Прежде Рождества и по Рождестве Дева // Русский дом. — 2018. — № 10. — С. 5
 Слезы Царицы Небесной // Русский дом. — 2018. — № 10. — С. 28-29
 Царство Небесное — это где ангелы, дети и святые // Русский дом. — 2018. — № 11. — С. 2
 Милосердие и рассудительность // Русский дом. — 2018. — № 11. — С. 3
 «Следуй за Мною» // Русский дом. — 2018. — № 11. — С. 11
 Можно ли молиться за царя Ирода? // Радонеж: православное обозрение. 2018. — № 9 (304). — С. 8—9.
 Будущее уже родилось // Русский дом. — 2019. — № 1. — С. 2
 Между небом и землей течет река // Русский дом. — 2019. — № 1. — С. 23
 Дней связующая нить // Русский дом. — 2019. — № 1. — С. 28-29
 Тайна послушания Богу и Церкви // Русский дом. — 2019. — № 2. — С. 2
 Тайна человеческой свободы // Русский дом. — 2019. — № 2. — С. 42-43
 «Покаяния отверзи ми двери, Жизнодавче» // Русский дом. — 2019. — № 2. — С. 46
 Когда завершится история человечества // Русский дом. — 2019. — № 3. — С. 2-3
 Благословение на Великий пост // Русский дом. — 2019. — № 3. — С. 22-23
 Благовещение — значит скоро Пасха // Русский дом. — 2019. — № 4. — С. 2
 Теперь его час пришел // Русский дом. — 2019. — № 4. — С. 3
 Переход человека к Богу и Бога к человеку // Русский дом. — 2019. — № 4. — С. 28
 Начало времени Церкви // Русский дом. — 2019. — № 6. — С. 2
 Новое творение человека // Русский дом. — 2019. — № 6. — С. 3
 Быть верными Господу // Русский дом. — 2019. — № 6. — С. 34
 Боголюбивая Царица // Русский дом. — 2019. — № 7. — С. 2-3
 Не мы выбираем храмы, а храмы выбирают нас // Русский дом. — 2019. — № 7. — С. 21 : фот. . — ISSN 1990-9802
 Как победить мир для Христовой любви // Русский дом. — 2019. — № 7. — С. 31
 Дар благодати не устраняет скорбей // Русский дом. — 2019. — № 8. — С. 2
 Радость быть верными Господу // Русский дом. — 2019. — № 8. — С. 3
 Приношение человечества Богу // Русский дом. — 2019. — № 9. — С. 2
 О сегодняшнем распинании Христа // Русский дом. — 2019. — № 9. — С. 3 : фот. . — ISSN 1990-9802
 «Если бы не милосердие Божией Матери, то я давно бы погиб» // Русский дом. — 2019. — № 9. — С. 41
 Быть от Бога или быть от мира // Русский дом. — 2019. — № 10. — С. 2
 Вольное принятие смерти // Русский дом. — 2019. — № 10. — С. 3
 Чудо Покрова Пресвятой Богородицы // Русский дом. — 2019. — № 10. — С. 30-31
 Высота смиренномудрия // Русский дом. — 2019. — № 11. — С. 3

 О церкви, России, нравственном мире: сборник статей. — М.: Рарогъ, 1993. — 128 с. (с Владиславом Свешниковым)
 Новый мученик за Христа воин Евгений. — М.: Издат. дом «Новая книга», 1995. — 61 с. — ISBN 5-7850-1868-1
 Новый мученик за Христа воин Евгений. — 3-е изд. — М.: Ковчег, 2004. — 61, [2] с. — ISBN 5-7850-1868-1
 Проповеди и выступления: проповеди; материалы Марфо-Мариинской обители; статьи, полемические выступления. — М.: Арвик, 1995. — 504 с.
 Чудеса царственных мучеников / собрал и сост. протоиерей Александр Шаргунов. — М.: Новая книга; СПб.: Царское Дело, 1995. — 95 с.
 Новые чудеса Царственных мучеников. — М.: Новая книга, 1996. — 128 с. — ISBN 5-7850-0025-3
 Богом прославленный Царь. — М.: Новая книга, 1997. — 224 с. : цв. ил. икон. — (Чудеса Царственных Мучеников ; 3). — ISBN 5-7850-0069-5
 Пророческое служение в России: доклад на Сергиев. чтениях 5 декабря 1996 г., посвящ. памяти владыки Иоанна, митрополита С.-Петербургского и Ладожского — М.: Новая книга, 1998. — 30 с. — ISBN 5-7850-0077-6
 Царственные мученики в воспоминаниях верноподданных. — М.: Сретенский монастырь: Новая книга: Ковчег, 1999. — 590 с. — (Б-ка изд-ва «Ковчег»). — ISBN 5-7850-0099-7
 О значении канонизации Царственных мучеников. — М.: Новая книга, 1999. — 30, [1] с. — 25 000 экз. — ISBN 5-7850-0061-2
 Великий пост. Проповеди 1996—1998 гг. Проповеди разных лет : проповеди в храме. — М.: Новая книга; Курган: Звонница, 1999. — 574, [1] с.
 Рождественский пост : проповеди в храме. — М.: Новая книга; Курган: Звонница, 1999. — 414, [1] с. — ISBN 5-7850-0096-2
 Православная монархия и новый мировой порядок. — М.: Новая книга, 2000. — 220 с. — 15 000 экз. — ISBN 5-7850-1867-3
 Слово на праздник Успения Пресвятой Богородицы // Проповеди московских священников. — М.: Ковчег: Новая книга: Трифонов Печенгский монастырь, 2000. — 302, [1] с. — (Б-ка изд-ва «Ковчег»).
 Новые мученики Российские и чистота Православия; [худож. С. Володченко]. — М.: Новая книга, 2000. — 30, [1] с. : цв. ил. икон. — 25 000 экз. — ISBN 5-7850-0081-4
 Воскресные проповеди : проповеди в храме. — М.: Хронос-Пресс, 2001: Т. 1. — 542, [1] с. — ISBN 5-85482-062-X; Т. 2. — 414, [1] с. — ISBN 5-85482-063-3
 Подвижники Марфо-Мариинской обители милосердия. Преподобномученица Великая Княгиня Елизавета Федоровна. Преподобный Сергий Исповедник (протоиерей Митрофан Васильевич Сребрянский). — М.: Хронос-Пресс, 2001. — 141, [2] с. — ISBN 5-85482-024-2
 Чудеса царственных мучеников : в 2 т. / собрал и сост. протоиерей Александр Шаргунов; [по благословению Михаила, епископа Курганского и Шадринского]. — М.: Хронос-Пресс; Курган; Звонница, 2001. — 5000 экз. — Т. 1. — 623 с. — ISBN 5-85482-059-5; Т. 2. — 399 с. — ISBN 5-85482-060-9
 Последнее оружие. — М.: Русский дом, 2004. — 320 с. — ISBN 5-901505-09-3
 Последнее оружие. — М.: Русский дом, 2005. — 318 с. — (Русский дом). — ISBN 5-901505-09-3
 Последнее оружие. — М.: Русский дом, 2008. — 318 с.
 Рождество Христово: проповеди в храме. — [Б. м.]: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2004. — 144 с.
 Преображение Господне : проповеди в храме. — Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2004. — 128 с.
 Вознесение Господне: проповеди в храме. — Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 2004. — 110 с.
 Воздвижение Креста Господня: проповеди в храме. — Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2004. — 126 с.
 Введение во Храм Пресвятой Богородицы: проповеди в храме. — [Б. м.]: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2004. — 144 с.
 Вход Господень в Иерусалим: проповеди в храме. — [Б. м.]: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2004. — 112 с.
 Сретение Господне: проповеди в храме. — [Б. м.]: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2004. — 144 с.
 День Святой Троицы. Пятидесятница: проповеди в храме. — Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2004. — 126, [1] с.
 Рождество Пресвятой Богородицы: проповеди в храме. — [Б. м.]: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2004. — 112 с.
 Успение Пресвятой Богородицы: проповеди в храме. — [Б. м.]: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2004. — 128 с.
 Двунадесятые праздники: проповеди в храме. — [Б. м.]: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2007. — 634 с.
 Евангелие дня : в 2 т. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2008. — Т. 1. — 703 с. — ISBN 978-5-7533-0167-3; Т. 2. — 623 с. — ISBN 978-5-7533-0168-0
 Евангелие дня: в 2 т. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2010. — Т. 1. — 704 с. — ISBN 978-5-7533-0377-6; Т. 2. — 624 с. — ISBN 978-5-7533-0378-3
 Евангелие дня: толкование Евангелия на каждый день богослужебного года. — 3-е изд. — СПб.; М.: Отчий дом, 2018. — (Проект Вячеслава Заренкова Созидающий мир).
 Миражи любви и Церковь. — М.: Русский дом, 2009. — 384 с. — ISBN 978-5-901505-17-5
 Миражи любви и Церковь. — 2-е изд. — М.: Русский дом, 2014. — 383 с. — ISBN 978-5-901505-27-4
 Миражи любви и мир. — М.: Русский дом, 2010. — 414 с. — ISBN 978-5-901505-21-2
 Вчера и сегодня. От преподобномученицы Великой княгини Елизаветы до мучеников и исповедников наших дней. — Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2011. — 542 с. — ISBN 978-5-903102-61-7
 Великая тайна причащения. — М.: Данилов мужской монастырь: Даниловский благовестник, 2011. — 205 с. : ил. — ISBN 978-5-89101-439-8
 Великая тайна причащения. — М.: Даниловский благовестник, 2013. — 205 с. — ISBN 978-5-89101-439-8
 Перед Крестом и Евангелием. — М.: Данилов мужской монастырь: Даниловский благовестник, 2012. — 317 с. — ISBN 978-5-89101-470-1
 Крест и Воскресение. — М.: Данилов мужской монастырь: Даниловский благовестник, 2012. — 494 с. — ISBN 978-5-89101-478-7
 Царь. — Златоуст, Челябинская обл.: Изд-во Златоуст, 2013. — 446 с. — ISBN 978-5-00-022001-5
 Царь: книга о святых царственных страстотерпцах. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2018. — 782, [1] с. : ил., портр. — ISBN 978-5-7533-1456-7. — 3000 экз.
 Культура и антикультура. — М.: Изд-во Сретенского монастыря, 2014. — 447 с. — ISBN 978-5-7533-0922-8
 Перед Пасхальным Cудом Слова: воскресные проповеди в храме. — Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2014. — Т. 1. — 2014. — 392 с. — ISBN 978-5-00-009055-8; Т. 2. — 2014. — 369 с. — ISBN 978-5-00-009056-5
 Рождественский пост: от звезды Вифлеема к свету Богоявления. — Сергиев Посад: Свято-Троицкая Сергиева лавра, 2017. — 292 с. — ISBN 978-5-00-009159-3. — 1500 экз.

 интервью
 Великий раскол // Литературная газета. — 2004, 22 сент. — № 37.

Награды 
 Орден преподобного Сергия Радонежского III степени (1987)
 Медаль «В память 850-летия Москвы» (1997)
 Орден святителя Макария Московского III степени (2010)

Примечания

Ссылки 
 Шаргунов о. Александр. Протоиерей
 Проповеди Протоиерея Александра Шаргунова
 Сергей Шаргунов: «У каждого человека должна быть своя полоса»
 Сергей Шаргунов о себе и своем отце

Выпускники Московского лингвистического университета
Выпускники Московской духовной академии
Протоиереи Русской православной церкви
Общественные деятели России
Преподаватели Московской духовной академии